Burgau ist der Name folgender geographischer Orte:

Gemeinden, Städte:
 Burgau, Stadt im Landkreis Günzburg in Bayern
 Burgau (Steiermark), Marktgemeinde in der Steiermark
Gemeindeteile:
 Burgau (Jena), Stadtteil von Jena in Thüringen
 Burgau (Wasserburg),  Stadtteil von Wasserburg am Inn in Bayern
 Burgau (Dürmentingen),  Ortsteil von Dürmentingen in Baden-Württemberg
 Burgau am Attersee, Ort der Gemeinde St. Gilgen, Land Salzburg
 Burgau SG, Ortsteil von Flawil, Kanton Sankt Gallen
 Karolówka (Lubaczów), Ort bei Lubaczów, Polen (deutscher Name)
 Burgau (Portugal), Ort in der Gemeinde Budens an der Algarve, Portugal
historische Verwaltungseinheiten:
 Markgrafschaft Burgau, ein ehemals vorderösterreichisches Territorium 

Baulichkeiten: 
 Schloss Burgau (Steiermark), bei Burgau, Steiermark
 Schloss Burgau, Schloss bei Düren in Nordrhein-Westfalen
 Burgruine Burgau in Jena, Thüringen
 Burgaupark, Einkaufszentrum in Jena

sowie:
 Burgau (Natur- und Landschaftsschutzgebiet) in Karlsruhe, Baden-Württemberg

Burgau ist der Name folgender Personen:

 Karl von Burgau (1560–1618), Markgraf von Burgau
 Michael Burgau (1878–1949), deutscher Politiker (SPD)